Országok listája alkoholfogyasztás alapján; az évi egy főre jutó tiszta alkohol (etanol) mennyiségében mérve.

Lista 
A táblázat a WHO adatai alapján készült, amely az országokat alkoholfogyasztás alapján rangsorolja. A "2010" oszlop ebben az évben az egy főre jutó fogyasztás. A "regisztrált fogyasztás" oszlop a 2010-es időszak átlagos regisztrált fogyasztására utal. A regisztrálatlan fogyasztás a házi alkoholkészítésből, házi sörfőzésből, a csempészetből származó alkohol stb. Kiszámítása szakértői vélemények alapján történt.

Jegyzetek

Országlisták